AF10 ou AF-10 peut faire référence à plusieurs choses.

Astronomie 

 (68588) 2002 AF10, un astéroïde.
 (26875) 1994 AF10, un astéroïde.

Médecine 

 Protéine AF-10

Transport 

 Arash AF10, une automobile.
 Au vol Air France 10 qui va de Paris à New York.

Homonymie
Sigle de 4 caractères